Božidar Novak (novinar)
Božidar Novak (povjesničar)